Сезон «Еспаньйол» (Барселона) 2013—2014 - 113-й за ліком сезон футбольного клубу Еспаньйол і його 79-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди 
Станом на червень 2014 року.

Склад і статистика 

|}

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Копа-дель-Рей

Примітки 

Сезони «Еспаньйол» (Барселона)
Еспаньйол